JCM est le sigle qui peut désigner :
 Joël Corroy Moto, une marque de motos ;
 Jeunesse Canada Monde, une organisation non gouvernementale canadienne qui offre des programmes éducatifs internationaux visant à enrichir la vie des jeunes désireux de devenir des citoyens du monde informés et actifs.